Als Baureihe VT 66.9 reihte die Deutsche Bundesbahn (DB) folgende unterschiedliche Triebwagen mit ähnlichen Einsatzgebieten ein:
 VT 66 900 bis 905: DR 757 bis 762
 VT 66 906 und 907: DR 763 bis 765

Verbrennungsmotortriebwagen
VT 066.9
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)